Tams steht für:
 The Tams, US-amerikanische Gesangsgruppe

Tams ist der Familienname folgender Personen:
 Christian J. Tams (* 1973), deutscher Rechtswissenschaftler
 Ernst Tams (1882–1963), deutscher Geophysiker
 Günter Tams (* 1934), deutscher Fußballspieler
 John Tams (* 1949), britischer Folk-Sänger, Komponist und Schauspieler

Tams ist eine Abkürzung
 im UIC-Wagennummersystem im Eisenbahnverkehr für spezielle Wagen mit öffnungsfähigem Dach.

Siehe auch:
 TamS
 Tamms
 Thams

TAMS